Bibiana (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn 
 Bibiana (heilige), een christelijk martelaar in het Romeinse Rijk tijdens het keizerschap van Julianus